

Geografia 
 Parkes – cittadina australiana che fa parte della Contea di Parkes

Persone 
 Alexander Parkes (1813-1890) – inventore e chimico inglese
 Broc Parkes (1981) – pilota motociclistico australiano
 Harry Parkes (1920-2009) – calciatore inglese
 Jordan Parkes (1989) – calciatore inglese
 Kenneth Carroll Parkes (1922-2007) – ornitologo statunitense
 Michael Parkes (1944) – artista, pittore e illustratore statunitense
 Mike Parkes (1931-1977) – pilota automobilistico inglese
 Phil Parkes (1950) – ex calciatore inglese
 Phil Parkes (1947) – ex calciatore inglese
 Richard Parkes Bonington (1802-1828) – pittore romantico inglese
 Romeo Parkes (1990) – calciatore giamaicano